Фернандо де ла Тоба има више значења:

 Фернандо де ла Тоба, Лос Алгаробос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Фернандо де ла Тоба, Лоте 48 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Фернандо де ла Тоба, Лоте 54 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику